Каффарелли (певец) (1710-1783) — итальянский певец.
 Каффарелли, Луис (род. 1948) — аргентино-американский математик.

См. также 
 Каффарелли дю Фальга